East West Bank Classic 2007 в одиночном разряде проводился в 34-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одиннадцать — прошли через квалификацию.

Ана Иванович — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Елена Дементьева — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Мария Шарапова (Полуфинал, отказ)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  '''Ана Иванович (Титул)
  Надежда Петрова (Финал)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд, отказ)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Динара Сафина ''(Второй раунд)

<li>  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
<li>  Шахар Пеер (Второй раунд)
<li>  Татьяна Головин (Первый раунд, отказ)
<li>  Ли На (Отказ)
<li>  Сибиль Баммер (Третий раунд)
<li>  Алёна Бондаренко (Первый раунд)
<li>  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

East West Bank Classic 2007